Brenna, une commune italienne de la province de Côme.
 Brenna, une localité polonaise de la voïvodie de Silésie.
 Brenna, une gimna polonaise de la voïvodie de Silésie.